

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 12 Antwerpen - Lage Zwaluwe

Metro
 Lijn 12 (metro van Barcelona)
 Lijn 12 (metro van Madrid)
 Parijse metrolijn 12
 Lijn 12 (metro van Shanghai)

Tram
 Tramlijn 12 (Amsterdam)
 Tramlijn 12 (Antwerpen)
 Tramlijn 12 (Haaglanden)
 Tramlijn 12 (Rotterdam)
 Tramlijn 12 (Stockholm)

Bus
 Buslijn 12 (Kortrijk)